200 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i finał miały miejsce 11 grudnia.

Mistrzem świata po raz trzeci z rzędu został reprezentant Polski Radosław Kawęcki, uzyskawszy czas 1:47,63. Kawęcki stał się tym samym dwunastym pływakiem, który na trzech kolejnych mistrzostwach świata stawał na najwyższym stopniu podium. Srebrny medal wywalczył Jacob Pebley ze Stanów Zjednoczonych (1:48,98). Brąz zdobył Japończyk Masaki Kaneko (1:49,18).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 9:37 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 19:24 czasu lokalnego.

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016